Freemasons Hall находится в Лондоне на улице Грэт Куин и является штаб-квартирой Объединенной великой ложи Англии, где проводят собрания её лондонские масонские ложи. Freemasons Hall был построен в 1933 году, и заменил три старых отдельно стоявших здания. На этом историческом месте, начиная с 1775 года, на улице Грэт Куин, между Холборном и Ковент-Гарденом, проводили свои собрания масонские ложи Лондона.

Первоначальная концепция 
В 1775 году Первая великая ложа Англии купила дом выходящий на улицу, за которым был сад и второй дом. Был проведён конкурс на проектирование великого зала, чтобы связать два дома. Первый дом был таверной масонов, во втором доме должны были разместиться офисы и комнаты для проведения масонских собраний. Проект Томаса Сендби победил в конкурсе.

Современное здание 
Нынешнее здание (третье в этом месте) было построено в стиле Ар-деко между 1927 и 1933 годами. По замыслу архитекторов Генри Виктора Эшли и Ф. Уинтона Ньюмана, здание задумывалось как мемориал 3225 масонам, погибшим в годы Первой мировой войны.

Это внушительное здание занимает площадь в два и одну четверть акра. Первоначально здание было известно как «Масонский мемориал мира». Название было изменено на «Freemasons Hall» в связи с началом в 1939 году Второй мировой войны. Финансирование строительства шло из «Масонского фонда памяти миллионов». Этот фонд собрал более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Freemasons Hall находится в реестре исторических зданий, во второй категории класса.

Достопримечательности

Великий храм 
Центральным местом в нынешнем здании является Великий храм, он является местом встречи для членов великой ложи, великого капитула и ежегодных совещаний ряда провинциальных великих лож, а иногда и для других масонских степеней, орденов и не-масонских организаций. Бронзовые двери, каждая из которых весит 1250 кг, открываются в зал, размеры которого: 123 фута (37 м) в длину, 90 футов (27 м) в ширину, и 62 фута (19 м) в высоту. Купол потолка украшен мозаикой, в дополнение к цифрам и символам из масонских ритуалов он включает по углам фигуры, представляющие четыре главные добродетели — благоразумие, умеренность, стойкость и справедливость — и герб принца Артура, герцога Коннауктского и Страхарнского (младшего сына Королевы Виктории), великого мастера ОВЛА в 1901—1939 годах, по предложению которого был построен «Масонский мемориал мира». В Великом храме установлена большая органная труба, построенная ведущими британскими строителями органов — «Генри Уиллис и сыновья».

Другие храмы 
В дополнение к Великому храму, в пределах здания, есть еще 23 малых масонских храма, или залов для собраний масонских лож. Каждый из малых храмов богато украшен в стиле ар-деко, и нет двух одинаковых. Среди храмов особенно выделяются: Храм № 1 — очень большой (вместимостью до 600 человек), в котором представлена серия портретов бывших великих мастеров Англии и Уэльса; Храм № 10 (где дизайнеры смогли увеличить дополнительно высоту и пространство, благодаря его расположению под большой башней с часами) построен в стиле, который сочетает в себе классический ар-деко с египетским дизайном, и включает в себя впечатляющий куполообразный потолок; Храм № 17 восхищает богатым убранством, стильным декором и гораздо большей приёмной, чем большинство храмов подобного размера, и используется, в частности, самыми старыми ложами Лондона, в том числе тремя оставшимися ложами (из четырёх изначальных), которые в 1717 году сформировали Первую великую ложу; Храм № 23 является самым маленьким (вместимостью около 25 человек) и содержит серию портретов бывших великих секретарей Англии и Уэльса. В дополнение к этим 23 храмам и Великому храму, есть несколько очень простых храмов, который зарезервированы для репетиционных лож и лож наставлений. В отличие от Великого храма (в который есть ежедневный доступ для экскурсий) другие 23 храма обычно не открыты для общественности, так как они находятся в постоянном использовании со стороны лондонских лож и капитулов для их регулярных встреч.

Библиотека и музей масонства 
 Директор: Даяна Клементс
 Библиотекарь: Мартин Черри
 Музейный куратор: Марк Деннис
 Архивариус: Сьюзен Снелл

«Библиотека и музей масонства» включают библиотеку, архив и регистр музея, они расположены в Объединенной великой ложе Англии. Библиотека и музей является благотворительным фондом зарегистрированным в Комиссии по благотворительности (регистрационный номер 1058497).

В 2007 году «Совет музеев, библиотек и архивов» признал, что фонд «Библиотеки и музея масонства» находится в прекрасном состоянии и обладает национальным и международным значением.

Библиотека и музей открыты для широкой публики с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов бесплатно. Музей имеет коллекцию объектов масонской экипировки и декора, в том числе часы, мебель, изделия из стекла, ювелирные изделия, фарфор, керамика, регалии и серебро. Экспонаты включают вещи известных масонов, таких как король Эдуард VII и Уинстон Черчилль. Библиотека и музей также имеет одну из самых полных коллекций Дружественных обществ Великобритании, в том числе книг и музейных экспонатов, относящихся ко всем основным дружественным и братским обществам. Предметы выставлены в галерее музея, которую можно осмотреть, обратившись к куратору или одному из его сотрудников.

По зданию проводятся часовые туры, которые начинаются с библиотеки и музея, включая экскурсии по Великому храму. Есть 5 туров в день: в 11, 12, 14, 15 и 16 часов. Субботние туры должны быть предварительно забронированы, и есть только один расширенный тур в 10:30. Существует плата за бронь — 1 £ на человека для субботних туров.

Библиотека открыта для публики исключительно для использования, все пользователи должны быть зарегистрированы. Библиотека содержит полную коллекцию печатных книг и рукописей по каждому аспекту масонства в Англии, а также материалы по масонству в других странах мира и по вопросам, связанным с масонством или с мистическими и эзотерическими традициями. С каталогом библиотеки можно ознакомиться в интернете.

В дополнение к своей основной тематике — масонских собраний, библиотека и музей масонства проводит широкий обзор, касающийся дружественных обществ, таких как «Oddfellows», «Foresters» и многих других обществ, как действующих сейчас, так и известных в прошлом. Библиотека содержит большую коллекцию книг дружественных обществ.

Библиотека и музей предоставляет генеалогическую информацию. Однако в ней нет полного алфавитного указателя. Также проводятся регулярные дни изучения и ежегодная большая летняя выставка. В течение года проходят несколько более мелких выставок.

Последние сезонные выставки включали тематики: масонских застолий (июль-сентябрь 2008 года) и столетие «Ордена женщин масонов» (с июня по декабрь 2008 г.). Посещение сезонных выставок является бесплатным.

Использование храма 
В дополнение к Великому храму, другим храмам, библиотеке и музею, здание содержит обширные административные помещения, помещения для хранения имущества многих сотен лож, которые проводят встречи в этом здании, масонский магазин (открытый для публики в течение рабочего времени), комнаты, мастерские по пошиву и вышивкам, архивы, гостевые комнаты, и целый этаж офисов благотворительных организаций, четыре из которых являются основными национальными масонскими благотворительными организациями.

Другое использование 
Великий храм также используется для проведения концертов и музыкальных мероприятий, поскольку он имеет отличную акустику.

Здание используется как внутри, так и снаружи при съёмках фильмов. В частности, оно выступает в роли Темз-хауса (здания MI5) в сериале «Призраки» и в сериале «Шпион», а также часто фигурирует в телесериале «Пуаро Агаты Кристи». В здании часто снимают эпизоды других телесериалов (например «Виртуозы», серия 5, эпизод 2). Его экстерьер и интерьер были использованы в эпизоде «Новых трюков», интерьер также использовался для экранизации Автостопом по Галактике. Помещения используются и во многих других фильмах, в том числе Агент Коди Бэнкс 2: Пункт назначения Лондон (2004), Линия красоты (ТВ), Крылья голубки (1997) и Агент Джонни Инглиш (2003). Здание также фигурирует в качестве фона в музыкальных клипах, в том числе широко использовано (внутренне и внешне) в клипе Westlife к песне «Mandy».

Недавно здание и интерьеры фигурировали в качестве места съемок фильма 2009 года «Шерлок Холмс».

Галерея

В популярной культуре 
Крипто-триллер «Меч Моисея» (2013) Доминика Селвуда содержит ряд сцен, разворачивающихся в Freemasons Hall.

См. также 
 Масонский национальный мемориал Джорджа Вашингтона
 House of the Temple
 Масонский храм Филадельфии
 Монреальский масонский мемориальный храм
 Масонский храм Торонто
 Масонский храм Манхэттена

Примечания

Ссылки 
 История Freemasons' Hall
 Сайт Библиотеки и музея

Масонские музеи
Масонство в Великобритании
Объединённая великая ложа Англии
Здания и сооружения, построенные в 1933 году в Великобритании
Здания и сооружения Лондона
1933 год в Лондоне